Melanella titubans är en snäckart som först beskrevs av S. S. Berry 1956.  Melanella titubans ingår i släktet Melanella och familjen Eulimidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
titubans